San Patricio (Texas)
San Patricio (Paraguai)
Condado de San Patricio

Ver também
 São Patrício (desambiguação)
 Saint Patrick

Desambiguação
Desambiguações de topônimos